Chiranthodendron  es un género de plantas con flores con dos especies perteneciente a la familia de las  Malvaceae. Es originario de Mesoamérica. Fue descrito por José Dionisio Larreátegui  y publicado en Descripciones de Plantes  37, en el año 1795. La especie tipo es Chiranthodendron pentadactylon Larreat.  -

Especies seleccionadas 
 Chiranthodendron platanoides
 Chiranthodendron pentadactylon

Referencias

Bibliografía 
 Molina R., A. 1975. Enumeración de las plantas de Honduras. Ceiba 19(1): 1–118.
  Standley, P. C. & J. A. Steyermark 1949. Sterculiaceae. In Standley, P.C. & Steyermark, J.A. (Eds), Flora of Guatemala - Part VI. Fieldiana, Bot. 24(6): 403–428.
 Desc. bot. Chiranthodendron 17.  1805
 USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN) [Data from 07-Oct-06].

Enlaces externos 

 
Plantas descritas en 1795